Le championnat du monde de snooker 2002 a lieu du 20 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break en qualifications :  £
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (68) 

 145, 135, 113, 105, 105, 105, 101 Matthew Stevens
 141, 134, 132, 130, 126, 126, 125, 124, 122, 116, 113, 113, 111, 108, 104, 100 Stephen Hendry
 138, 134, 127, 111, 108, 103, 102, 101, 100, 100 Peter Ebdon
 136, 124, 116, 112, 109, 107, 105, 101 John Higgins
 136, 119 Stephen Lee
 135, 101 Dave Harold
 134, 109 Stuart Bingham
 134, 109, 100 Joe Perry
 134 Alan McManus
 132, 129, 115, 115, 113, 110, 110, 102 Ronnie O'Sullivan
 120, 117, 106, 105 Ken Doherty
 109, 106 Anthony Hamilton
 107 Drew Henry
 102 Michael Judge
 101 Paul Hunter

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2002
Snooker
Snooker 2002
Sport en Angleterre en 2002
Snooker en 2002
Sport en avril 2002
Sport en mai 2002